Ривье́р-сюр-Тарн (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Пейрело. Округ коммуны — Мийо.

Код INSEE коммуны — 12200.

Коммуна расположена приблизительно в 530 км к югу от Парижа, в 150 км северо-восточнее Тулузы, в 50 км к востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1027 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 608 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 471 были экономически активными, 137 — неактивными (показатель активности — 77,5 %, в 1999 году было 68,3 %). Из 471 активных работали 438 человек (238 мужчин и 200 женщин), безработных было 33 (10 мужчин и 23 женщины). Среди 137 неактивных 45 человек были учениками или студентами, 55 — пенсионерами, 37 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XII век). Памятник истории с 1998 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон